The Adventures of the Ghoul Squad (nota anche col titolo Monster High: Adventures of the Ghoul Squad) è una webserie animata statunitense di genere fantasy, basata sulla linea di fashion doll Monster High pubblicata sul canale YouTube del marchio tra il 2017 e il 2018.

Trama 
La Ghoul Squad, ovvero le mostramiche della Monster High, cerca altri studenti per la scuola. La squadra riesce a trovare personaggi come Abbey Bominable, Operetta, Rochelle Goyle e molti altri. Ma non sarà così facile, dovranno essere in grado di affrontare anche molti pericoli.

Episodi 
The Adventures of the Ghoul Squad è andata in onda sul canale YouTube delle Monster Highdall'11 agosto 2017 al 13 ottobre dello stesso anno.

Note

Collegamenti esterni